Ел Торно има више значења:

 Ел Торно (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Торно (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику